Николай Петрович Момотенко (19 мая 1931 , село Сквира, теперь город Сквирского района Киевской области — 13 января 1981 , город Киев) — украинский советский деятель, председатель Украинского объединения Совета Министров УССР «Укрсельхозтехника», председатель Государственного комитета УССР по производству обеспечению сельского хозяйства Депутат Верховного Совета УССР 8—10-го созывов. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1971—1981 годах.

Биография 
Родился в семье деревенского кузнеца.

Трудовую деятельность начал в 12-летнем возрасте подручным молотобойца, молотобойцем в кузнице Сквирской машинно-тракторной станции (МТС) Киевской области, а с 16 лет работал комбайнером Сквирской МТС.

После окончания семилетней школы поступил в Нежинский техникум механизации сельского хозяйства, который успешно окончил в 1952 году.

В 1952—1957 годах — студент факультета механизации сельского хозяйства Киевского сельскохозяйственного института (Украинской сельскохозяйственной академии). Три года руководил комсомольской организацией факультета механизации. Окончил институт в 1957 году, получив красный диплом инженера-механика.

Член КПСС с 1957 года.

В 1957—1958 годах — инженер-механик по комбайнам и сельскохозяйственным машинам, главный инженер Чернобыльской (Горностайпольской) машинно-тракторной станции (МТС) Киевской области. В 1958—1960 годах — директор Чернобыльской ремонтно-технической станции Киевской области.

В декабре 1960—1962 года — 1-й секретарь Бородянского районного комитета КПУ Киевской области.

В 1962—1963 годах — начальник Макаровского территориального производственного колхозно-совхозного управления Киевской области.

В 1963 — декабре 1964 года — 1-й заместитель председателя исполнительного комитета Киевского сельского областного совета депутатов трудящихся — начальник Киевского областного управления производства и заготовок сельскохозяйственной продукции.

В 1964—1970 годах — заместитель, 1-й заместитель председателя Украинского объединения Совета Министров УССР «Укрсельхозтехника».

4 февраля 1970—1978 года — председатель Украинского объединения Совета Министров УССР «Укрсельхозтехника». В 1978 — 13 января 1981 года — председатель Государственного комитета УССР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства.

Награды 
 орден Ленина
 орден Октябрьской Революции
 два ордена Трудового Красного Знамени
 медали

Литература 
 Николай Петрович Момотенко (Пред. Гос. ком. УССР по произв.-техн. обеспечению сел. хоз-ва. 1931—1981 Некролог) // Правда Украины, 15 января 1981 
 Микола Петрович Момотенко . Життя — Україні : [ Про талановитого організатора галузі механізації сіл . госп — ва / Упоряд . Шпак В. Ф. та ін . ] . 2 — ге К .: Аграр . наука , 2003 . 231 с .: іл . , табл . , портр .; 29 см .

Ссылки 
 Микола Петрович Момотенко // Национальный университет биоресурсов и природопользования

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Первые секретари районных комитетов КП Украины